Gembong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gembong, Pacitan, by, 
 Gembong, Purbalingga, by, 
 Gembong, Pekalongan, by, 
 Kecamatan Gembong, distrikt, Jawa Tengah, 
 Gembong, Pati, by, 
 Gembong, Lamongan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar